Rivière aux Ours peut désigner :
 rivière aux Ours, un affluent de la rivière Portneuf, coulant sur la rive Nord-Ouest du fleuve Saint-Laurent, dans le territoire non organisé du Lac-au-Brochet, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord, dans la Province de Québec, au Canada ;
 rivière aux Ours, un affluent de la rivière Sainte-Anne coulant dans la municipalité de Saint-Raymond, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, dans la province de Québec, au Canada.

Voir aussi 
 
 Rivière à l'Ours Ouest, un affluent de la rivière à l'Ours, coulant dans Havre-Saint-Pierre, dans la MRC de Minganie, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada